Neß ist

der Familienname folgender Personen:
 Harry Neß (* 1947), deutscher Berufspädagoge und Druckhistoriker
 Oliver Neß (* 1968), deutscher Fernsehjournalist
 Rupert Neß (1670–1740), 52. Abt von Ottobeuren
 Wilhelm Neß (1898–1979), deutscher Mathematiker
 Wolfgang Neß (* 1949), deutscher Bauingenieur, Architekt und Denkmalpfleger

ein Ortsname:
 Neß (Hummeltal), Ortsteil der Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth, Bayern

ein Straßenname:
 Neß in der Hamburger Innenstadt

Siehe auch: Nes, Ness